Михаи́л Ива́нович Буя́нов (22 октября 1939, Москва — 22 апреля 2012, национальный парк Мгахинга, Уганда) — советский и российский врач-психиатр и писатель. Кандидат медицинских наук (1968). Главный детский психиатр Алтайского края (1962–1964). Президент Московской психотерапевтической академии (с 1992). Действительный член Московской психотерапевтической академии. Почётный член французского Общества друзей Александра Дюма. Член Союза журналистов СССР (1989). С 1995 по 2001 год был консультантом Государственной думы Российской Федерации.

Биография 
Родился 22 октября 1939 года в Москве в семье офицера Военно-воздушных сил.

В 1962 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова, в 1967 году — аспирантуру при этом же институте и там же в 1968 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «О формировании вариантов тормозимой психопатии: (Клинико-катамнестическое исследование)».

В период с 1962 по 1964 год работал главным детским психиатром Алтайского края, с 1968 по 1988 год — преподавателем Центрального института усовершенствования врачей.

Занимал должности учёного секретаря Всесоюзного, Всероссийского и Московского обществ невропатологов и психиатров (1970—1980).

Создал и в 1992 года возглавил в качестве президента Московскую психотерапевтическую академию, Российское общество медиков-литераторов, Российское общество друзей Александра Дюма.

В 2007 году написал соответствующее письмо в официальные органы, в котором жаловался, что его книги были запрещены для продажи в московском Доме медицинской книги, где они продавались с 1985 года.

Скоропостижно скончался 22 апреля 2012 года во время этнографической экспедиции в Уганде. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Фильм 
 Мистические истории, фон красного — Евгений Князев.

Публикации

Книги 
Источники

 Ребёнку нужна родительская любовь. М., Знание 1984 г
 Недержание мочи и кала. М., Медицина, 1985 г
 Недержание мочи. Ташкент. Медицина, 1985 г
 Беседы о детской психиатрии. М. Просвещение, 1986 г
 Рассказы о нервных детях. Алма-Ата. Кайнар, 1986 г
 Необычные характеры. Тбилиси. Сабчота Сакартвело, 1987 г
 Ребёнок из неблагополучной семьи. М. Просвещение, 1988 г
 Заикание у подростков. М. Просвещение, 1989 г
 Преждевременный человек. М. Советская Россия, 1989 г
 Ребёнка направили к психиатру. Ташкент. Медицина, 1989 г
 Тайны детской психотерапии М. Прометей, 1990 г
 В кабинете детского психиатра. Киев. Здоровье, 1990 г
 Размышление о наркомании. М. Просвещение, 1990 г
 Основы психотерапии детей и подростков. Киев. Высшая школа, 1990 г
 Профессия — психиатр. М. Прометей, 1991 г
 Приключение древней загадки (истерия, история, суеверия). М. Прометей, 1991. — 136 с.
 Дюма, гипноз, спиритизм. М. Русь-фильм, 1991. — 103 с.
 Дюма в Дагестане. М. Прометей, 1992.
 Президиум, или кто управляет советской психиатрией. М. Прометей, 1992 г
 Форстер: жизнь диссидента. М. Прометей, 1992 г
 Дюма и Закавказье. М. Прометей, 1993 г
 Дело Бейлиса. М. Прометей, 1993 г
 По следам Дюма. М., , 1993 г
 Между Богом и Дьяволом. М., , 1993 г
 Ленин, Сталин и психиатрия. М., , 1993. — 71 с.
 Маркиз против империи, или Путешествия Кюстена, Бальзака и Дюма в Россию. М., , 1993 г
 Тяжелые люди. М., , 1993.
 Внушение и женщины. М., , 1994 г
 Смятение душ, или Книга для мам и пап, бабушек и дедушек, из которой они узнают о психоневрологических расстройствах у детей и подростков. М., , 1994.
 Лики великих, или Знаменитые безумцы. М., , 1994. — 120 с.
 Схватки в свинарнике. М., , 1994 г
 Скажи все, как есть. М., , 1994 г
 Системные психоневрологические расстройства у детей и подростков (руководство для врачей и логопедов). М., , 1995
 Страсти и судьбы. М., , 1995
 Женщины глазами психиатра. М., ,1995
 Отврати от себя беду! М., , 1995
 Под ударами судьбы. М., , 1995
 Дюма в России. М., , 1996
 Революция и психопатология. М., , 1996 г
 Психиатры и политика. М., , 1996 г
 Нервный ребёнок, 1997 г
 Религия и психотерапия, 1998 г
 Холокост и психика. Москва. 1998 г
 Обретение воли, или как взрослеют люди и народы, 1998 г
 От одиночества к общению Москва. 1998 г
 Безумие. Москва. 1999 г
 Распад. Москва. 1999 г
 Тоска. Москва. 1999 г
 Кризис. Москва. 1999 г
 Бродяга. Москва. 1999 г
 Иные. 2001 г
 Брак. 2001 г
 Эгоисты. 2001 г
 Аутизм. 2001 г
 Страх. 2002 г
 Уродства любви. 2002 г
 Блуд. 2002 г
 Я — психиатр. 2002 г
 Александр Дюма и современность (к 200-летию со дня рождения А. Дюма). Сборник статей под редакцией М. И. Буянова. Москва, , 2002. —127 с.
 Злоба. 2002 г
 Один. 2002 г
 Десять лет. 2002 г
 Доля. 2002 г
 Мы. 2003 г
 Жар. 2003 г
 Дни. 2003 г
 Дали. 2004 г
 Дар. 2004 г
 Стыд. 2004 г
 Пол. 2004 г
 Дикари, М. 2004
 Долг, М. 2005
 Дело, М. 2005
 Дума, М. 2005
 Аутисты, М. 2005
 Да или нет, М. 2006
 Уроды, М. 2006
 сборник «Очерки истории психотерапии» /с подробным предисловием М. И. Буянова и под его редакцией. М. 2006
 Желания, М. 2007
 Мистика, КГБ и психиатрия. Москва, , 2007. — 216 с.
 Контрасты, М. 2007
 Безумная любовь, М. 2008
 Мой мир, М. 2008
 Двое, М. 2008
 Смерть, М. 2009
 Линии, 2009
 Нравы. М. 2010.
 Вчера, М. 2010
 Тогда, М.2010
 Потом М. 2010
 Опять, М.2011
 Вместе с Чеховым (под редакцией и с предисловием М. И. Буянова).
 Жёлтый Дом, М, 2011
 Они..,М. 2011
 Кто где, М. 2011
 Папуасия, М.,2011
 Фрики. М.2012
 Голая правда. М.2012 (книга вышла после смерти М. И. Буянова)
 Крики. М.2012 (последняя книга, вышла после смерти М. И. Буянова)

Примечания

Ссылки 
 Буянов Михаил Иванович // Московская психотерапевтическая академия
 Михаил Буянов: я гипнотизировал и кодировал Высоцкого // Экспресс-Газета
 Буянов Михаил Иванович; фотография Михаила Ивановича, сделанная примерно за полчаса до смерти // livejournal. Уганда — Родина Человечества
 Масада больше не падёт! М. И. Буянов (1939—2012) // Иудейское национальное движение Эрец-Исраэль «Дом Давида» (example)
 Сайт, посвящённый Буянову Михаилу Ивановичу

Выпускники РГМУ
Психиатры России
Члены Союза журналистов СССР
Похороненные на Востряковском кладбище